Por Bigelow pode estar à procura de:
Bigelow (Arkansas)
Bigelow (Minnesota)
Bigelow (Missouri)
Bigelow Aerospace
Scott Bigelow

Desambiguação